Апертура 2014 () — 95-й розыгрыш чемпионата Чили по футболу с момента его основания.

Участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Календарь

Бомбардиры

Ссылки 
 Чемпионат Чили 2014/2015 на rsssf.com

2014
Чили
Спорт в Чили в 2014 году